Crucifixo
Ou ainda:
Crucifixo (exercício) -  treinamento com pesos que trabalha principalmente o músculo peitoral maior
Crucifixo (Michelangelo) - obra de Michelangelo Buonarroti
Bagre-crucifixo - espécie de peixe

Desambiguação